Burkhardt – variante del nome proprio di persona italiano Burcardo
4549 Burkhardt – asteroide della fascia principale
Filip Burkhardt – calciatore polacco
Georg Burkhardt – umanista, teologo e riformatore tedesco
Marcin Burkhardt – calciatore polacco